Trillo puede hacer referencia a:
 
Localidades
 Trillo, municipio y localidad española de la provincia de Guadalajara, en la comunidad de Castilla-La Mancha.
 Trillo, localidad española del municipio de La Fueva, en la provincia de Huesca, y de la comunidad de Aragón.

Agricultura
 Trillo (agricultura): instrumento de madera en forma de tablero abarquillado con el fondo armado con hileras de lascas de sílex o cuarcita que sirve para trillar cereales.
 Trillo mecánico (agricultura): máquina agrícola que sustituyó al trillo original. Compuesta por una serie de mallas metálicas o cribas. Igual que el trillo original sirve para trillar cereales.
 La trilla, labor de trillado por la que se separa el grano de la paja.

Personas (apellidos)
 Federico Trillo: político español.
Carlos Trillo, guionista de historietas argentino.

Otros usos
 Trillos cubanos: estrechas sendas habituales en dicha isla caribeña para comunicar lugares sin vías de transporte oficiales, se abren entre la vegetación por el paso continuado de las personas.

Enlaces externos